«Максин» () — будущий американо-канадский фильм-слэшер режиссёра Тая Уэста, сиквел картины «X», главную роль в котором снова сыграла Миа Гот. Его премьера намечена на 2023 год.

Сюжет 
«Максин» стал продолжением фильма «X». Его главная героиня, молодая актриса, уцелевшая в предыдущей части франшизы, пытается сделать карьеру в Голливуде.

В ролях 
 Миа Гот — Максин

Производство 
В марте 2022 года режиссёр Тай Уэст объявил, что работает над сценарием фильма, действие которого будет происходить сразу после событий фильма «X». Эта картина, по словам Уэста, будет принадлежать к другому поджанру ужасов и, так же, как предыдущие части франшизы, будет исследовать влияние кинематографа на общество. Режиссёр считает, что каждый фильм может восприниматься зрителем независимо от других картин, но все части франшизы созданы, чтобы дополнять друг друга. Он уточнил: «Вы не можете снять фильм-слэшер без кучи продолжений».

В июне 2022 года исполнительный продюсер Питер Фок подтвердил, что фильм официально находится в разработке и что Уэст — режиссёр. Проект был официально анонсирован с коротким тизером на кинофестивале в Торонто. Позже тизер был выпущен онлайн. Уэст стал сценаристом и одним из продюсеров проекта, Миа Гот снова получила главную роль, а также должность исполнительного продюсера. В число продюсеров вошли Джейкоб Джаффке, Кевин Турен и Харрисон Крайсс.

Примечания 

Фильмы США